Verdrag van Brugge (1167)
Verdrag van Brugge (1206)
Verdrag van Brugge (1301)
Verdrag van Brugge (1375)
Verdrag van Brugge (1521)